

Geografia

Austria 
 Schwendt – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)
 Schwendt – frazione di Taufkirchen an der Pram, comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

Polonia 
 Schwendt – antico nome tedesco di Święte, frazione del comune di Stargard nel distretto di Stargard Szczeciński (Pomerania Occidentale)

Pagine correlate 
 Gschwendt – pagina di disambiguazione